Mar Díez es una actriz, directora, dramaturga, y profesora teatral española. Su experiencia está íntimamente ligada con el actual Laboratorio de Interpretación William Layton desde sus orígenes en este país. Una de sus obras publicadas, El mejor trabajo de Elsa ha sido traducida y publicada en Francia, en el proyecto que desde París dirige David Ferré, Dramaturgos Españoles Emergentes.

Historia 
Mar Díez se forma como actriz en el extinto Laboratorio del Teatro Estable Castellano (T.E.C.) de Madrid entre 1980 y 1983, y es ahí donde entra en contacto con William Layton y su entorno. Con el propio Layton recibe clases de Técnica de la Improvisación y con José Carlos Plaza y Miguel Narros, de Interpretación y Dirección. Con Arnorld Taraborrelli de cuerpo. En 1991 viaja a Nueva York para estudiar Interpretación con Uta Hagen y repite en 1992, ya en Madrid de nuevo, con Robert Wilson. 

Desde 1988 trabaja formando a actores principalmente en el Laboratorio William Layton, aunque también se dedica a la escritura como dramaturga, licenciándose como tal por la R.E.S.A.D (Real Escuela Superior de Arte Dramático) en Madrid, en 2006. En el año 2007, inicia un doctorado en Humanidades, en la especialidad de Artes Escénicas, por la Universidad Carlos III de Madrid.

Como dramaturga, cuenta hasta el momento con tres textos dramáticos publicados, la citada El mejor trabajo de Elsa, Sin posible título, y No necesito saber tu nombre, de próximo estreno.

En su faceta como directora, ha realizado varios montajes para el Laboratorio William Layton, que incluyen clásicos como Seis personajes en busca de autor, Terror y miseria del Tercer Reich, Morir o no y Edmond; o sobre textos propios, como Mariposa blanca sobre fondo gris y No necesito saber tu nombre, con jóvenes actores como Guillermo Barrientos o Vicente Navarro, vistos en series como Cuenta Atrás, El Internado, SMS o Amar en tiempos revueltos. Además ha sido ayudante de dirección de José Carlos Plaza en el montaje de 1983 para el Centro Dramático Nacional de Eloísa está debajo de un almendro.

Su carrera como actriz empieza con el director Miguel Narros en 1981 con un montaje de La danza macabra de Strindberg, y a partir de ahí colabora con consagradas figuras del país como el mismo Narros, Plaza, José Pedro Carrión o María Ruiz.

Textos dramáticos publicados

 No necesito saber tu nombre. Editorial Fundamentos. Madrid, 2005

 Sin posible título. Revista Expresión. Editada por RESAD. Madrid, 2006

 El mejor trabajo de Elsa. Editorial Fundamentos. Madrid, 2007

Dirección

 No necesito saber tu nombre, de Mar Díez. 2010

 Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. 2010

 Terror y miseria del Tercer Reich, de Bertolt Brecht. 2009

 Mariposa blanca sobre fondo gris, de Mar Díez. 2008

 Morir o no, de Sergi Belbel. 2008

 Caricias, de Sergi Belbel. 2007. Mención Especial Festival de Teatro Madrid Sur. 

 Bent, de Martin Sherman. 2006

 Top Girls, de Caryl Churchill. 2005

 Edmond, de David Mamet. 2004

 Arte, de Yasmina Reza. 2003

Otros trabajos

 Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela. Ayudante de Dirección de J. C. Plaza. Centro Dramático Nacional. 1983

 Alteración, espectáculo multimedia, de J. Mª. Díez y M. Di Gregori. Dirección. Instituto Italiano de Cultura. Madrid. 1993

 Blanca, Aurora, Celeste, de N. Reanaud. Codirección con Begoña Valle. Sala Cuarta Pared. Madrid. 2001

Interpretación
Teatro

 Una fiesta para Boris, de Thomas Bernhard. Dir. Nieve de Medina. RESAD. 2002

 Top girls, de Caryl Churchill. Dir. Magüi Mira, (Compañía William Layton) Palacio de Festivales Santander. Sala Lagrada. Madrid. Gira nacional. 2000-01

 La rosa tatuada, de Tennessee Williams. Dir. J. C. Plaza. Teatro Alcázar.

 Don Juan último, de Vicente Molina Foix. Dir. Robert Wilson. Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero. 1993

 Vermont, de David Mamet. Dirección : J. P. Carrión. Centro Dramático Nacional. Sala Margarita Xirgú. 1992

 Las comedias bárbaras (Cara de plata y Romance de lobos), de Valle-Inclán. Dir. J. C. Plaza. Centro Dramático Nacional.

 La Orestíada, de Esquilo. Dir. J. C. Plaza. Centro Dramático Nacional.

 Antígona entre muros, de Helizondo. Dir. María Ruiz. Teatro romano de Mérida. Centro Conde Duque de Madrid. Gira nacional. 1988

 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dirección: J. C. Plaza. Teatro Español. Madrid. Festival Europalia, Bruselas y Gante. Gira nacional. 1984-86

 Yerma, de Federico García Lorca, (lectura dramatizada). Dir. Miguel Narros.

 Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela. Dir. J. C. Plaza. Centro Dramático Nacional. Teatro María Guerrero. 1983

 Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Dir. J. C. Plaza. Teatro Español. Madrid. 1982

 La danza macabra, de A. Strindberg. Dir. Miguel Narros. Teatro Marquina. Madrid. 1981

Cine

Sagitario. Largometraje. Dir. Vicente Molina Foix. 2000

El zapatero. Cortometraje para TVE. Dir. I. Kuberskaya. 1981

Televisión

Hospital Central. 2002

Clase media. Serie de 12 capítulos para TVE. Dirección: V. Amadeo. 1987

Referencias

Enlaces externos 

http://www.laytonlaboratorio.com/
http://www.mariposablanca.com/

Dramaturgos de España del siglo XX
Directores de teatro de España
Dramaturgas de España
Españolas del siglo XX